Varga Oszkár (1873–1947) vegyész, mikrobiológus, növényfiziológus
 Varga Oszkár (1888–1955) szobrász
 Varga Oszkár (1989– ) Junior Prima díjas hegedű- és brácsaművész